

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Włosień – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Platerówka.
 Włosień – przysiółek wsi Babice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice
 Włosień – część wsi Malec w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty
 Włosień – przysiółek wsi Osiek w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek

Strugi w Polsce 
 Włosień – struga, prawy dopływ rzeki Rega
 Włosień – struga, dopływ Wieprzówki

Inne 
 włosień kręty – nicień pasożytniczy